

Codici 
 LUO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Luso di Luena (Angola)
 luo – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua luo

Geografia 
 Fiume Luo – fiume della Cina

Altro 
 Luo – popolo africano